Cacia – freguesia del comune di Aveiro, Portogallo
 Cacia – divinità del vizio nella mitologia greca
 Cacia – genere di coleotteri della sottofamiglia Lamiinae
 Daniele Cacia – calciatore italiano